Der Begriff Buchdrucker bezeichnet:

 einen alten Beruf, siehe Buchdruck und Drucker (Beruf)
 Buchdrucker (Käfer), einen Borkenkäfer

Siehe auch:
 Buchrucker